Садилов — русская фамилия. Известные носители:

 Садилов, Артём Сергеевич (род. 1984) — российский мотогонщик и тренер.
 Садилов, Василий Владимирович — российский легкоатлет.